Кра́сная кни́га Респу́блики Буря́тия — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Бурятии. Подготовлена специалистами Института общей и экспериментальной биологии СО РАН и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бурятия.

Издание 
Первое издание Красной книги Бурятской АССР было подготовлено коллективом учёных Института биологии Бурятского научного центра и выпущено в свет в 1988 году. Второе издание Красной книги Республики Бурятия выпущено в 2002—2005 годах в 2-х томах. Красная книга Бурятии является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

В первом томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов Бурятии, который включает 156 видов сосудистых растений, 37 видов моховидных, 34 вида лишайников и 26 видов грибов.

Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных Бурятии, который включает млекопитающих — 23 вида, птиц — 75 видов, пресмыкающихся — 5 видов, земноводных — 2 вида, рыб — 6 видов, насекомых — 31 вид, кольчатых червей — 1 вид, бокоплавов — 15 видов.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Примечания

Литература 
 Красная книга Республики Бурятия: Редкие и исчезающие виды животных. — 2-е изд., перераб. и доп. — Улан-Удэ, «Информполис», 2005. — 328 стр. ISBN 5-91121-001-0

 Красная книга Республики Бурятия: Редкие и исчезающие виды растений грибов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Новосибирск: Наука, 2002. — 340 с. ISBN 5-02-031936-5

Ссылки 
 
 

Природа Бурятии
Б